Municipio de Island Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Island Creek (condado de Duplin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Duplin.
 Municipio de Island Creek (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.